Семакин — фамилия; имеет женскую форму Семакина. Известные носители:

 Семакин, Артём Сергеевич (род. 1980) — российский актёр театра и кино.
 Семакин, Афанасий Иванович (1907—1945) — Герой Советского Союза.
 Семакин, Виталий Юрьевич (род. 1976) — российский футболист, тренер.
 Семакин, Владимир Кузьмич (1922—1990) — советский поэт, переводчик, редактор. 
 Семакин, Максим Валерьевич (род. 1983) — российский футболист.

См. также 
 Семакино — деревня в Сокольском районе Вологодской области на реке Корбанка.